Como la Tiñosa se conocen a dos montañas españolas:
Peña de la Tiñosa, en la sierra de Ayllón, del Sistema Central;
Pico de la Tiñosa, en la sierra Horconera, de la Cordillera Subbética.